Рекламный синдикат HIDALGO (изначально «Идальго Имидж») — российское полносервисное агентство, основанное в 1996 году.

В настоящий момент агентство прекратило существование. Штаб-квартира компании располагалась в Москве.

HIDALGO входил в пятёрку лидеров среди независимых российских агентств по объёмам закупок рекламы в 2015 году (AdIndex.ru для Коммерсантъ) и ТОП-30 мирового рейтинга медиаагентств Qualitativе Evaluation RUSSIA. Член Ассоциации Коммуникационных Агентств России. Участник Международной Сети Независимых рекламных агентств TAAN (Transworld Advertising Agency Network), в которую входит более 50 агентств по всему миру.

История 

 1996 год — РС «Идальго» (изначально — «Идальго Имидж») занимается разработкой рекламного и полиграфического дизайна, одним из первых предлагает рынку рекламную постановочную фотографию, и начинает активно работать в секторе FMCG. Постепенно «Идальго» осваивает рынок HoReCa, параллельно с этим запускает коммерческие программы сначала в эфире радио «Эхо Москвы», а затем на других отечественных радиостанциях.
 1999 год — Агентство реализует рекламную кампанию в поддержку партии «Наш дом — Россия», а также разрабатывает весь креатив, логотип и фирменный стиль партии.
 2000 год — Развивая -дизайн, -аудио и креативное направления, «Идальго» окончательно трансформируется в Синдикат. И деятельность Синдиката продолжает расширяться: HIDALGO обзаводится собственной WEB-студией, работает в медиа бизнесе. Совместно с ИД «Коммерсантъ», Синдикат разрабатывает и запускает рекламное приложение «КоммерсантЪ Weekend». При участии HIDALGO происходит запуск «Столичной вечерней газеты». Постепенно осваивая рынок, HIDALGO преобразуется в полносервисную группу компаний: «Идальго Имидж» — управляющая компания; «Альтман & Солопов» — стратегия и креатив; «Hidalgo Media» — медиа планирование, медиа закупки; «HID» — дизайн и полиграфия; «HidalgoHoreca» — продавец продуктов для рынка HoReCa; «SoundBrand» — аудиокреатив.
 2001 год — К этому моменту Синдикат входит в тройку самых крупных рекламных агентств в России по объёмам медиа закупок на радио. Синдикат наращивает пул клиентов в финансовом сегменте.
 2002 год — Компания вступает в Ассоциацию Коммуникационных Агентств России (АКАР).
 2005 год — При участии «Идальго» происходит запуск радиостанции «Сити ФМ». А вскоре на основе авторской технологии Синдиката «Brand pass» «Идальго» создаёт бренд-платформу, название, логотип и весь пакет фирменного стиля первой деловой радиостанции «Business FM». Синдикат обеспечивает креатив лонча «Business FM», а также медиа-стратегию запуска.
 2006—2008 гг. — В связи с изменениями в регулировании рекламной деятельности, Синдикат постепенно уходит с рынка HoReCa, заявляет о себе на рынке финансовых услуг, и параллельно начинает системно заниматься ТВ-планированием и ТВ-покупками.
 2011 год — HIDALGO попадает в тройку крупнейших покупателей в области деловой прессы в России, а к середине года — в число лидеров по объёмам закупок рекламы по итогам года.
 2012 год — В РС «Идальго» вступает в Международную Сеть Независимых рекламных агентств TAAN. В том же 2012 году Синдикат показал наибольший рост объёмов закупок на рынке рекламы. Так, если объём рынка рекламы вырос на 13 %, расчетный биллинг синдиката за год увеличился более, чем на 146 % до 1,066 млрд руб.
 2013 год — Рекламный Синдикат HIDALGO и международное маркетинговое агентство Quadric Aps заключили соглашение о стратегическом партнерстве.
 2014 год — HIDALGO впервые вошел в ТОП-30 авторитетного мирового рейтинга медиаагентств Qualitive Evaluation RUSSIA. Синдикат оказался одним из 6 независимых агентств, представленных в рейтинге.
 2015 год — HIDALGO вошел в десятку крупнейших российских рекламно-коммуникационных групп по объёмам закупок рекламы (Forbes). Также Рекламный синдикат HIDALGO был включен в рейтинг крупнейших агентств и холдингов в сфере медиабаинга по итогам прошлого года, в который впервые вошли российские независимые агентства. В том же году Председатель Совета директоров РС HIDALGO Егор Альтман назначен Сопредседателем учрежденной секции независимых агентств Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР).
 2016 год — HIDALGO вошёл в пятёрку лидеров среди независимых российских агентств по объёмам закупок рекламы в 2015 году. По итогам предыдущего года баинговый оборот Синдиката вырос на 32 % и составил 2,1 млрд.рублей. В том же году Председатель совета директоров рекламного синдиката HIDALGO Егор Альтман назначен на пост вице-президента Ассоциации коммуникационных агентств России и избран сопредседателем новой комиссии АКАР по малому и среднему бизнесу АКАР.

Деятельность 
Среди клиентов синдиката крупные международные и российские компании из таких сфер, как банковский и финансовый секторы, фармацевтика, ритейл, медиа, издательский бизнес, авиаперевозки, энергетика и прочее: Антивирал (бренды Антигрипин Максимум, Антигриппин Анви), «Аэрофлот», Банк ВТБ, Банк Москвы, БКС, ВТБ24, «Газпромбанк», ГлавУпДК при МИД России, ГУМ, Forex Club, Интер РАО ЕЭС, Independent Media (журнал «Грация»), Hitachi, Минздрав России, Московская биржа, Мосмарт, MTV, МузТВ, КБ Ренессанс, Киностудия им. Горького, Консул, Паркет Холл, Саксобанк, Сеть салонов красоты МОНЕ, Трансаэро, УК «КапиталЪ», УК АТОН, Ферросан Интернейшнл А/С Дания (бренды Мульти-табс, Бифиформ, Стрикс, Имедин, Фемикод), ФК «Открытие», Villagio Estate, Хоум-центр, Эконика и др.

Хронология ребрендинга 
С момента основания РС «Идальго» менял свой фирменный стиль три раза: в 2000, 2002 и 2011 годах.

Награды 
 2015 год — Президент Рекламного синдиката HIDALGO Дмитрий Солопов получил премию «Медиа-Менеджер России» в третий раз за создание и развитие абсолютно нового для российского рынка продукта — аудиоленты «ТАСС Аудио»;
 2013 год — Дмитрий Солопов стал лауреатом премии Правительства Российской Федерации 2013 года в области средств массовой информации. Почетную премию Дмитрий получил за организацию вещания радиостанции «Коммерсант FM»;
 2013 год — Специальная премия «КоммерсантЪ» «Партнер года» «Коммерсантъ» присуждена HIDALGO как лучшему байеру;
 2013 год — «Бренд года/EFFIE», в категории «Средства массовой информации» за создание радиостанции Business FM;
 2012 год — «Медиа-Менеджер России», Егор Альтман награждён «За идею и продюсирование первой в России книги о создании успешного делового медиа»;
 2012 год — «Год с Коммерсантом» в номинации «Мультимедиа-партнер» Издательского дома «Коммерсантъ»;
 2011 год — «Год с Коммерсантом», в области продаж радио «КоммерсантЪ ФМ», "За разработку идеи премии «КоммерсантЪ года»;
 2011 год — «Медиа-Менеджер России», Дмитрий Солопов награждён в номинации «Электронные СМИ» за создание единой мультимедийной редакции ИД «Коммерсантъ»;
 2010 год — «Бренд года/EFFIE», в категории «Финансовые организации, продукты и услуги», а также за успешный ребрендинг корпорации «АТОН»;
 2009 год — «Финансовый блог Рунета» за продвижение блога ФК «Открытие»;
 2009 год— «Бренд года/EFFIE», за создание бренд-платформы и вывод на рынок бренда «Антигриппин Максимум»;
 2008 год — Егор Альтман и Дмитрий Солопов становятся лауреатами VIII Ежегодной Национальной Премии «Медиа-Менеджер России-2008». Премия была вручена за "Создание уникального формата первого делового радио и динамичное развитие радиостанции «Business FM»;
 2006 год — ММФР RedApple, в категории «Печатная реклама»;
 2006 год — Всероссийский конкурс рекламистов «Профи» в категории «Печатная реклама»;
 2005 год — CannesLions (Каннские Львы), в категории «Радиореклама»;
 2005 год — ММФР, в номинации «Аудио-реклама»;
 2004 год — Всероссийский конкурс рекламистов «Профи», за создание календаря банка «ВТБ»;
 2003 год — ММФР, в номинации «Музыкальная реклама»;
 2001 год — ММФР, 3 приза в категориях «Радиореклама» и «Печатная реклама»;
 2000 год — ММФР, 5 призов в номинации «Радиореклама», в номинациях «Аудио, видеопродукция» и «Календарь»;
 2000 год — Премия радиостанции «Хит FM» 2000 год;
 1999 год — ММФР, призы за работы в сегменте HoReCa;
 1999 год — Российский Фестиваль рекламной фотографии «Мастер-98».
 1997 год — ММФР, 3 приза в номинации «Путешествия, развлечения».

Общественные проекты 
В 2013 году в свет вышел фотоальбом работ, показанных в ноябре 2011 года на выставке в Московском Доме Фотографии. В альбом включены 39 фотопортретов Игоря Ганжи в сопровождении текстов Ольги Ципенюк. На фото — бизнесмены, политики, артисты, художники, журналисты — люди, неразрывно связанные с историей рекламного синдиката: Александр Розенбаум, Андрей Васильев, Василий Титов, Владимир Евстафьев, Владимир Рыжков, Даниил Купсин, и другие.

В 2012 году вышел в свет первый в России бизнес-кейс по созданию медиабизнеса в России — созданию радио Business FM. Книга получила название «Хулиганы в бизнесе: история успеха Business FM». Автор — Юрий Воскресенский. Главные герои: Председатель Совета Директоров РС HIDALGOЕгор Альтман, Президент РС HIDALGO Дмитрий Солопов и Даниил Купсин — создатели первой деловой радиостанции в стране. Издательство «Альпина Паблишер».

В 2011 году РС HIDALGO совместно с рекламистом, креативным директором LMH Consulting Игорем Ганжой, который выступил в роли фотографа, и журналистом, обозревателем журнала «Огонёк» Ольгой Ципенюк — экс (в 2007—2012 гг.) креативным директором ИД «Коммерсантъ», организовали и провели фото выставку «По жизни» в Московском доме фотографии. Выставку открывала лично Ольга Свиблова.

В 2004 году в Москве прошло вручение премии эпатажной рекламы «Позолоченная муха», учрежденной Рекламным Синдикатом.

Примечания

Ссылки 
 Outdoor.ru Егор Альтман занял пост Вице-Президента АКАР
 Outdoor.ru HIDALGO выиграл тендер на медиаобслуживание банка «Открытие»
 Lenta.ru Вписались в бюджет
 Sostav.ru HIDALGO разместит Банк Москвы на радио
 AdIndex.ru HIDALGO стал победителем закрытого тендера «Дон-Строй Инвест»
 Коммерсантъ FM «Кекс Fm» сменил начинку
 Коммерсантъ FM «Константин Эрнст понимает происходящие изменения»
 Аргументы и факты Лучшая реклама с участием российских звёзд глазами экспертов и зрителей
 Advertology.ru Hidalgo и Роналду рассказали, что в жизни всегда есть место открытию!
 Gazeta.ru «Эхо Москвы» становится тише
 Sostav.ru Hidalgo стали партнерами датчан Quadric
 Газета «Коммерсантъ» Крупнейшие российские рекламно-коммуникационные группы по объёму медиа закупок в 2012 году
 Ведомости Егор Альтман назначен старшим Вице-Президентом Инвестбанка
 Lenta.ru Главред «Коммерсантъ FM» назвал причину ухода с радиостанции
 Слон.ру Ближайшие годы — не лучшая пора для журналистики
 Состав. Ру Вручена премия «Медиаменеджер России»
 Утро.ру РБК Киты медиабизнеса провели «неЛитературный вечер»
 Finparty.ru Экс-Business FM похулиганила на «Коммерсантъ FM»
 Состав. Ру Презентация книги
 РБК Утро. Ру Россияне вступили в международную сеть независимых агентств
 Коммерсантъ В Московском доме фотографии открылась выставка художника Ганжи и Идальго Имидж
 Sostav.ru «Идальго Имидж» показало друзей лицом
 Большой бизнес PepsiCo с рекламой подождет
 Slon.ru Персоналии
 Коммерсантъ Крупнейшие российские медиаагентства по объёму закупок рекламы
 Коммерсантъ Брат Владимира Путина приходит в Мастер-Банк
 Altman&Solopov спозиционировал «Паркет Холл»
 Газета. Ру Медиабизнес Полчастоты за Доренко
 Lenta.ru Вслед за Канделаки в рекламе Grazia снялась Шелест
 «Идальго Имидж» и Радиостанция «Серебряный Дождь» представляют новый проект «Дружба народов»…чем так славны бывшие советские республики
 Lenta.ru Медиа-менеджеры России
 Sostav.ru Новый мега-проект ударит по медиарынку
 Ведомости — Новый хозяин Business FM
 Коммерсантъ — Владимир Лисин покупает Business FM
 Adtime Доходная волна
 Позолоченная муха 2004
 Adme.ru Позолоченная муха

Синдикаты